Ахорис (Хакор) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 393 — 380 годах до н. э.

Ахорис низложил своего предшественника Псаммута и объявил себя преемником Неферита I, основателя XXIX династии.

При Ахорисе с помощью афинского полководца Хабрия были осуществлены большие работы по укреплению северо-восточной границы. Фараон вёл активную политику в бассейне Средиземного моря, вступил в антиперсидскую коалицию совместно с афинянами, царём Кипра Эвагором, городом Барка в Ливии, и также с мятежными племенами писидийцев в Малой Азии, и арабами Палестины. Одновременно он начал превращать Египет в морскую державу и укрепил свою армию греческими наёмниками.

В 385—383 годах до н. э. персы предприняли военные действия против Ахориса, и послали против него войска под начальством трёх полководцев Аброкома, Тифрауста и Фарнабаза. Однако попытка покорить Египет оказалась обреченной на неудачу. Наоборот Ахорис начал расширять свою территорию, поддерживая мятежников против персидского царя в Финикии и Киликии. Он даже установил свой контроль над Тиром и с помощью флота из 90 триер захватил восточную часть Средиземного моря. В Сидоне найден кусок надписи с его именем и изображением.

От времени царствования Ахориса сохранилось много памятников свидетельствующих о хозяйственном развитии и широкой строительной деятельности. Демотическая хроника, содержащая прорицания с их толкованиями (относящаяся уже ко времени после завоевания Египта Александром Македонским), называет Ахориса благодетелем храмов. Однако Египет уже не смог достичь экономического уровня, который существовал при Псамметихе III, то есть до захвата страны персами.

По Манефону (в пересказе Секста Африкана и Евсевия Кесарийского) Ахорис правил 13 лет.

Имя 
Имена Ахориса

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ахорис на сайте livius.org
 Ахорис II на сайте antikforever.com

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXIX династии
Правители Африки IV века до н. э.
Персоналии по алфавиту